La Belle Aventure – film del 1932 diretto da Roger Le Bon e Reinhold Schünzel
La Belle Aventure – film del 1942 diretto da Marc Allégret
Belle Avventure – serie a fumetti dell'Edizioni Alpe negli anni cinquanta